Хоросниця — село в Мостиському районі Львівської області.
 Хоросниця — річка в Мостиському районі, притока Вишні.